Leopoldo Morín Garza (Celaya, Guanajuato, Mèxic, 3 de novembre de 1990), conegut com Polo Morín, es un actor mexicà.

Filmografia

Televisió

Cinema

Teatre

Premis i reconeixaments

Premis Bravo

Premis Kids' Choice Awards

Premis TV y Novelas

Enllaços externs 
 Polo Morín a Internet Movie Database (en anglès).
 Polo Marin a Twitter